PLEKHG4B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 271 амінокислот, а молекулярна маса — 139 667.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки